«Бог ей судья» () — американский цветной фильм-нуар по одноимённому бестселлеру Бена Эймса Уильямса. Фильм принёс 20th Century Fox доход в $5,000,000, став самой кассовой картиной компании в 1940-х гг.

Сюжет 
Писатель Ричард Харленд знакомится в поезде со светской девушкой Эллен Берент. Эллен влюбляется в писателя, увидев в нём сходство с покойным отцом, к которому была привязана до одержимости. Она быстро даёт отставку прежнему жениху Расселу Куинтону и выходит замуж за Харленда.

Постепенно выясняется, что Эллен патологически ревнива к любому человеку или занятию, к которому неравнодушен её муж. Сначала младший брат Ричарда, лишённый возможности ходить, «случайно» тонет. Затем беременная Эллен «случайно» падает с лестницы, из-за чего теряет ребёнка. Когда Эллен признаётся Ричарду во всём, он оставляет её. Эллен решает отравиться, надеясь таким образом подставить свою кузину Рут, к которой Ричард очень привязан.

Расселл Куинтон выступает прокурором на процессе. Под давлением Рут признаёт, что любит Ричарда. Затем Ричард свидетельствует о ревности Эллен и её признаниях. Рут оправдана, а Ричард приговорён к двум годам тюрьмы за сокрытие действий Эллен.

В ролях 
 Джин Тирни — Эллен Берент Харленд
 Корнел Уайлд — Ричард Харленд
 Джинн Крейн — Рут Харленд
 Винсент Прайс — Расселл Куинтон
 Мэри Филипс — миссис Берент
 Рэй Коллинз — Глен Роби
 Джин Локхарт — доктор Сондерс
 Рид Хэдли — доктор Мэйсон
 Дэррил Хикмен — Дэнни Харленд
 Чилл Уиллс — Лик Торн
В титрах не указаны
 Рут Клиффорд  — телефонный оператор
 Гертруда Астор — тюремная надзирательница

Награды и номинации

Награды 
«Оскар»:
 1946 — Лучшая операторская работа (Леон Шамрой)

Номинации 
«Оскар»:
 1946 — Лучшая женская роль (Джин Тирни)
 1946 — Лучшая работа художника-постановщика/декоратора (Лайл Р. Уилер, Морис Рэнсфорд, Томас Литтл)
 1946 — Лучший звук (Томас Т. Моултон)

Ссылки 

Фильмы США 1945 года
Фильмы нуар
Фильмы-драмы США
Национальный реестр фильмов
Фильмы Джона Стала